6-й чемпіонат Польщі з футболу проходив з 3 квітня по 13 листопада 1927 року. У змаганні брали участь чотирнадцять команд. Чемпіоном Польщі став краківський клуб «Вісла». Для команди цей чемпіонський титул став другим в історії. Найкращим бомбардиром турніру став гравець команди-чемпіон — нападник Генрік Рейман, який відзначився 37 забитими м'ячами у ворота суперників.

Підсумкова таблиця

Найкращі бомбардири 
 Генрік Рейман («Вісла») — 37
 Маріан Ланко («Легія») — 31
 Вацлав Кухар («Погонь») — 25

Склад чемпіона 
«Вісла» (Краків): воротарі — Еміль Фольга, , Тадеуш Лукевич; польові гравці — , Кароль Байорек, , Владислав Борковський, , , Ян Котлярчик, Юзеф Котлярчик, Владислав Ковальський, , , , Генрік Рейман, , , , Стефан Войцик, Кароль Желазний.

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF

1927
Польща
1927 у Польщі